Salaj steht für:

 Salaj (Maler) (um 1480–1524), italienischer Maler
 Kreis Sălaj in Rumänien